Суперлига Србије у рукомету у сезони 2016/2017. је једанаесто такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Пропозиције такмичења 
И ове сезоне Суперлига Србије састоји се из два ранга такмичења који се одвијају паралелно - Супер рукометне лиге Србије и Супер Б рукометне лиге Србије.
 Супер рукометна лига Србије: 
 Први део такмичења играју сви тимови. Учествује укупно 12 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 22 кола.
 Шест најбоље пласираних екипа првог дела такмичења пласира се у Прву групу, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се преносе и на тај начин се формира нова табела. Даље се такмичење наставља по двоструком бод систему у 10 кола, тако што екипе добијају такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели. Распоред по завршетку Прве групе одређује Првака Србије, као и учеснике међународних такмичења.
 Шест најлошије пласираних екипа првог дела такмичења пласира се у Другу групу, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се преносе и на тај начин се формира нова табела. Даље се такмичење наставља по двоструком бод систему у 10 кола, тако што екипе добијају такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели. По завршетку Друге групе утврђује се коначни пласман од 7. до 12. места и две најлошије пласиране екипе следеће сезоне играју у Супер Б рукометној лиги Србије.
 Супер Б рукометна лига Србије: 
  Овај ранг броји укупно 12 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 22 кола, након чега се утврђује коначни пласман. Две најбоље пласиране екипе следеће сезоне наћи ће место у  Супер рукометној лиги Србије. Четири најлошије пласиране екипе следеће сезоне играју у одговарајућем огранку Прве лиге Србије.

Супер рукометна лига Србије

Клубови у сезони 2016/17.

Први део такмичења

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Прва група

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

 Пласман у следећу сезону СЕХА лиге

Друга група

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Супер Б рукометна лига Србије

Клубови у сезони 2016/17.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Званичан сајт Суперлиге Србије
 Рукометни савез Србије

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2016.
Рукомет у 2017.